Die 34. Staffel der US-amerikanischen Zeichentrickserie Die Simpsons wird seit dem 25. September 2022 auf dem US-amerikanischen Sender Fox ausgestrahlt.

Episoden

Siehe auch 
 Figuren aus Die Simpsons
 Die Simpsons (Familie)

Weblinks 
 Staffel bei Simpsonspedia
 Staffel bei Call of the Simpsons

Einzelnachweise 

Staffel einer Fernsehserie
34